Oceania — восьмой студийный альбом американской рок-группы The Smashing Pumpkins, был издан 19 июня 2012 года на лейбле EMI. Диск был спродюсирован Билли Корганом и Бьорном Торсрудом и является частью проекта Teargarden by Kaleidyscope. По состоянию на сентябрь 2012 года, продажи альбома в США составили более 102.000 экземпляров.

Концертная версия этого альбома была выпущена 24 сентября 2013 года, под названием Oceania: Live in NYC.

Выпуск и промокампания 
Предварительная дата выхода альбома была запланирована на 1 сентября 2011 года, но в итоге, релиз был перенесён на 19 июня 2012 года.

В конце мая, группа объявила, что планирует провести мероприятие под названием «Imagine Oceania» — попросив фанатов пофантазировать, и сделать свои собственные фотографии для альбома.

12 июня цифровую версию альбома можно было прослушать целиком, с помощью онлайн-сервисов iTunes, Spotify, Soundcloud, Spinner и Ustream.

19 июня Корган появился на шоу Говарда Стерна, где исполнил акустическую версию песни «Tonight, Tonight». Интервью с Корганом длилось больше часа, после чего состоялась премьера песни «Violet Rays».

21 июня 2012 года, «The Celestials» была выпущена в качестве первого сингла. Группа исполнила эту песню на шоу исполнили песню на The Tonight Show with Jay Leno 23 августа 2012 года. Следующий сингл — «Panopticon» был издан 15 сентября 2012 года.

В 2014 году песня «My Love is Winter» была включена в саундтрек видеоигры Watch Dogs.

Отзывы 
«Самым важным из словаря Коргана является понятие „любовь“, которое он проговаривает на „Oceania“ десятки раз, словно гипнотизёр, старающийся вогнать слушателя в транс. В принципе, эту миссию обеспечивают два первых тяжелых трека, после которых начинается демонстрация всего, на что Билли способен. Тут и божественной красоты готик-американа „Pale Horse“, и перегруженные гитарами романсы, вызывающие в памяти технологичные симфонии „Machina“ и позднего Боуи („Glissandra“), и волшебный синти-поп „Pinwheels“ в традиции „Adore“, и сорвавшаяся с катушек оптимистичная гитарная психоделия а-ля Zwan („The Chimera“)» — писал в своей рецензии Александр Кондуков из российской версии журнала Rolling Stone. Автор поставил альбому 4 балла из пяти и подытожил: «Корган нашёл силы подняться, отряхнуть с плеч все эти карты Таро и разговоры о творческом бессилии, а затем записать „Oceania“, свой лучший диск начиная с „Mellon Collie and the Infinite Sadness“, а по общей конструкции и вовсе напоминающий работы The Smashing Pumpkins начала 90-х — „Gish“ и „Siamese Dream“, по которым Билли прошёлся в недавних делюксовых переизданиях. „Oceania“ напоминает сборник лучших хитов Коргана за вычетом маниакально-исступлённых вещей, которым ещё видимо придёт свой черед».

«„Oceania“ — диск, который сначала сам Корган а затем и примерно все остальные провозгласили возвращением его группы в форму. [.. ] Ураганный „Quasar“, напоминает его же „Cherub Rock“ и группу Deep Purple, вступление „Pinwheels“ — переложенных в стилистике детских колыбельных The Who, а мелодии „One Diamond, One Heart“ не постеснялся бы сам Крис Мартин» — писал в своей статье Сергей Степанов из журнала Афиша. Рецензент поставил альбому четыре звезды из пяти и подытожил: «Градус восторга от чудачеств любимого автора несколько спадает где-то на середине заглавного девятиминутного прог-эпоса — то есть, как ни странно, именно в тот момент, когда Корган принимается беззастенчиво вдохновляться собой образца „Mellon Collie“ („Pale Horse“) или того же „Siamese Dream“ („The Chimera“). Масштаб, размах, драматичные соло и многоходовые аранжировки — это, конечно, тоже прекрасно, но от сегодняшнего Билли хочется другого. Болтливый, высокомерный и мстительный, в современном рок-н-ролле Корган — большая лысая капсула неразумного, недоброго, но, как ни крути, вечного. Его нишу — иногда самодура, немного правдоруба, местами Шевчука, где-то AC/DC — не занять никому, и задорно плыть против течения ему идёт куда больше, чем триумфально возвращаться к истокам. В конце концов, он такой один.».

Список композиций

Участники записи 
Данные взяты из буклета альбома и портала Allmusic.

The Smashing Pumpkins
 Билли Корган — вокал, гитара, клавишные, продюсирование
 Джефф Шредер — гитара
 Николь Фиорентино — бас-гитара, бэк-вокал
 Майк Бирн — ударные, бэк-вокал

Производство
 Джефф Бенге — гитарный техник
 Дэвид Боттрилл — микширование
 Balthazar de Ley — студийный техник
 Кевин Дипполд — звукоинженер, бэк-вокал
 Райан Гростефон — звукоинженер
 Боб Людвиг — мастеринг
 Грег Норман — студийный техник
 Ричард Шэй — фотограф
 Бьорн Торсруд — продюсер
 Ноэль Вэгеннер — арт-директор
 Сэм Вайвел — звукоинженер
 Джейсон Виллверт — ассистент

Хит-парады

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Альбомы The Smashing Pumpkins
Альбомы Virgin Records
Альбомы EMI Records